Заграждение — природное или искусственно созданное препятствие для ограничения движения:
 Заграждение, в военном деле — сооружение, устройство или совокупность мер по разрушению чего-либо направленных на препятствование или затруднение продвижению войск и сил противника.
 Минное заграждение
 Минно-взрывное заграждение
 Противопехотное заграждение
 Противотанковое заграждение
 и иные.
 Заграждение — сооружения для ловли рыбы в речных водоёмах, полностью перекрывающие поток воды.

Примечания